Møllehjul har flere betydninger:

 Møllehjul - kamhjul forsynet med skråtstillede brædder, som drejer rundt ved hjælp af kraften fra strømmende vand, således at møllehjulet kan drive en vandmølle
 Møllehjul (hat) - damehat forsynet med en stor rund skygge
 Møllehjul (bagværk) - morgenbrød bagt med hvedemel og surdej